Го Ао́ки (; ) — японский кёрлингист.

Играет на позиции четвёртого. Участник мужской сборной Японии на .

Достижения 
 : золото (), серебро (), бронза ().
 : серебро (2016, 2017), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Curling World Cup

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Чемпионы Японии по кёрлингу